PET – tworzywo sztuczne, rodzaj poliestru
 PET – pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa, technika obrazowania w medycynie
 PET – egzamin językowy (ang. Preliminary English Test)
 PET – Związek Młodzieży Polskiej „Przyszłość”, trójzaborowa, tajna organizacja uczniowska (wewnętrzna w OMN Szkół Średnich), działająca w latach 1901-1922
 PET – lokalna, warszawska, harcerska organizacja konspiracyjna
 PET – duńskie służby specjalne
 dysfunkcja trąbki słuchowej (ang. patulous Eustachian tube, PET) – rzadka choroba polegająca na niedomykaniu się trąbki Eustachiusza

Zobacz też 
 Commodore PET – 8-bitowy komputer firmy Commodore